Gudrunarkvida I, II y III son tres diferentes poemas heroicos en la Edda Poética con la misma protagonista, Gudrun.

En Guðrúnarkviða I, Gudrun encuentra muerto a su esposo Sigurd. 

En Guðrúnarkviða II, ella recapitula su vida en un monólogo.

En Guðrúnarkviða III, una de las sirvientas de Etzel la acusa de infidelidad con el Rey Teodorico de los Góticos. Gudrun prueba su inocencia al recoger gemas del fondo de un caldero con agua hirviendo con sus manos blancas.

Estos poemas prueban que la poesía heroica de la Edda también tiene espacio para los sufrimientos y sentimientos de una mujer.

Edda poética
Fuentes de la mitología nórdica
Mitología germana en la literatura medieval